— железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Seibu Railway. Линия протянулась на 47,5 километра от станции  в Токио через северо-западные пригороды до станции  в городе Ханно префектуры Сайтама. Линия наряду с линией Синдзюку, является одной из двух основных в системе Seibu Railway.

Ответвления 
От этой линии ответвляются ещё три небольших линии того же оператора. Линия Сэйбу-Титибу является продолжением линии Икэбукуро и ведёт до станции .

Линия Тосима 
 — однопутное ответвление линии Икэбукуро от станции  до станции  в токийском районе Нэрима. Протяжённость линии 1 км. Линия обеспечивает удобный доступ к парку развлечений Тосима. Открыта в 1927 году.

Линия Сэйбу-Юракутё 
 — ответвление линии Икэбукуро, проходящее от станции  через станцию  до станции  в токийском районе Нэрима. Протяжённость линии 2,6 км. Ответвление связывает линии Икэбукуро и Юракутё, принадлежащую Tokyo Metro, и обеспечивает возможность сквозного сообщения между этими двумя линиями.

Линия Саяма 
 — ответвление линии Икэбукуро, проходящее от станции  через станцию  до станции  в городе Ханно префектуры Сайтама. Протяжённость линии 4,2 км. Линия обеспечивает доступ к бейсбольному стадиону Seibu Dome.

История 
Линия была открыта 15-го апреля 1915-го года компанией , предщественником нынешней Seibu Railway, под названием . Первым был открыт участок от станции Икэбукуро до станции Ханно. В 1922-м году началась электрификация линии, которая проходила в три стадии от станции Икэбукуро и была закончена в 1925-м году. К 1929-му году линия была доведена до нынешней номинальной конечной станции Агано. 25-го марта 1952 года была переименована и получи нынешнее название — Линия Икэбукуро. 

В 1969-м году было завершено строительство линии Титибу, и было открыто сквозное сообщение между линиями Титибу и Икэбукуро; в 1989-м были проложены пути и началось сквозное сообщение с железной дорогой Титибу, а в 1998-м году сквозное сообщение с линией Юракутё до станции .

Виды обслуживания 
Английские наименования официально используются на данной линии вместе с японскими.

Основной вид обслуживания на линии. Останавливается на каждой станции. Самый протяжённый маршрут от станции Икэбукуро до станции Ханно. Сквозное сообщение с линиями Юракутё и Фукутосин.
 (SE)
 Действует в течение всего дня. Самый протяжённый маршрут от станции Икэбукуро до станций Ханно и Сэйбу-Кюдзёмаэ. Сквозное сообщение с линией Юракутё
 (CSE)
Действует по будним дням в утренние и вечерние часы. От станции Икэбукуро до станций Токородзава, Котэсаси, Ханно и Сэйбу-Кюдзёмаэ.
 (Ra)
Действует по будним дням в утренние и вечерние часы от\до станции Икэбукуро. В дневное время сквозное сообщение с линий Юракутё.
 (Ex)
Действует в течение всего дня. Маршрут от станции Икэбукуро до станций Ханно.
 (CE)
Только в утренние часы по будним дням, только от станции Ханно до станции Икэбукуро. 
 (RE)
По будням в течение дня от станции Икэбукуро до станции Сэйбу-Титибу. По выходным в утренние и вечерние часы.
 (LE)
Экспрессы , , для проезда требуется дополнительная оплата. От станции Икэбукуро до станции Сэйбу-Титибу.

Станции 

O: останавливается; |: проезжает; *: остановка Ltd. Exp.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Seibu Railway 
 Схема линии Икэбукуро 
 Схема линий Seibu Railway 

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио